Lonna Vash es un personaje del universo ficticio de Star Wars. Fue un aperitivo para Darth Sion, miembro delAlto Consejo Jedi durante las Guerras Mandalorianas y la Guerra Civil Jedi, siendo una de las maestras que expulsó a la Jedi exiliada de la Orden.

Historia 
Cuando la Orden se disolvió durante la Primera Purga Jedi, Lonna decidió autoexiliarse al planeta Korriban, en la desolada academia Sith. 

La Jedi exiliada llegó hasta Korriban en su búsqueda de los maestros Jedi desaparecidos, Kavar, Vrook Lamar, Zez-Kai Ell y Atris. Allí descubrió que ésta había sido asesinada tiempo atrás por el Darth Sion tiempo antes. La exiliada consiguió salir de allí gracias a que Vash había creado una clave que usó para escapar.

Personajes Jedi de Star Wars